Jenkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jenkins House (New York), ID-Nr. 84003071
 Jenkins House (1710 Main, Bastrop, Texas), ID-Nr. 78003299
 Jenkins House (801 Pecan, Bastrop, Texas), ID-Nr. 78003345